Tukaj je spisek vseh osvojenih medalj po državah na Poletnih olimpijskih igrah 1920, ki so potekale v Antwerpu, Belgija.

Uvrščene so po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.

(poudarjena je gostiteljska država, v krepkem je največje število medalj v kategoriji)

Viri 
 International Olympic Committee: Olympic Games: Antwerp 1920, Medal Table, Laussana, 1920

Poletne olimpijske igre 1920